

Architettura 
 Capanna, semplice abitazione
 Capanna sinonimo di rifugio alpino.

Geografia
 Capanna (o Capanne), frazione di Verghereto in Provincia di Forlì-Cesena.

Persone
 Eldo Capanna – partigiano italiano
 Marco Capanna – pallanuotista e allenatore di pallanuoto italiano
 Mario Capanna – politico italiano
 Michele Capanna – pallanuotista italiano
 Mirdza Kalnins Capanna – danzatrice e insegnante lettone
 Omero Capanna – attore e stuntman italiano
 Puccio Capanna – pittore italiano
 Sor Capanna – cantastorie italiano

Pagine correlate 
 Capanne